Satana steht für:

 Satan, ein übernatürliches Wesen
 Satanaya, eine mythologische Gestalt
 Satana (Indien), eine indische Stadt im Distrikt Nashik, Maharashtra
 Tura Satana, eine amerikanische Schauspielerin
 Tura Satana (Band), eine amerikanische Musikgruppe
 
Siehe auch:
 Satan (Begriffsklärung)